Ґанджа () — індійська назва марихуани.
 Ґанджа або ґандж, ґанч — розмовний синонім слова вада, недолік.
 «Ґанджа» — пісня гурту The ВЙО, лауреат фестивалю «Червона рута 1995».

Див. також 
 Ганджа